Mar de Espanha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mar de Espanha (kommun), Minas Gerais, 
 Mar de Espanha (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar